Ordet anker har mange betydninger eller specielle anvendelser:
 Anker (søfart) – en konstruktion til fastgøre et skib eller båd til et vandområdes bund.
 Varpanker – er et forholdsvis lille anker som bruges til at flytte et større sejlskib ved hjæp af en båd. Se Anker (søfart).
 Drivanker – er et nødanker til at stabilisere et fartøj i vanskeligt vejr.
 Anker (rummål) – gammelt dansk rummål på 37,68 liter.
 Anker (beholder) – er en lukket beholder til opbevaring af væske.
 Anker (drengenavn)
 Anker Jørgensen
 Ankergang – en del af værket i et mekanisk ur.
 Anker er i tekstbehandlingsprogrammer og dtp betegnelsen for det sted på siden, hvorfra positionen af et element (billede o.l.) beregnes.
 Anker – Ankeret er den roterende del af en jævnstrømsmotor.
 Anker – er det jernstykke, der tiltrækkes af elektromagneten i f.eks. et relæ eller en ringeklokke.
 Anker kan være en stang, som holder et flag eller vimpel udstrakt. Bedst kendt er det fra månelandingen, hvor et anker holdt det amerikanske flag udstrakt i det lufttomme rum på Månen.
 Muranker – et jernbeslag der holder forskellige bygningsdele sammen
 Anker – Anker er en gammel dansk adelsslægt

Se også 
 Ankermand, foranker